Орнитос има више значења:

 Орнитос, Орнос (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Орнитос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Орнитос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику